Puchar Czarnogóry w piłce siatkowej mężczyzn 2011 (czarnog. Kup Crne Gore muškarci 2011) - 5. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Czarnogóry. Zainaugurowane zostały 26 stycznia i trwały do 6 marca 2011 roku. Brały w nich udział kluby z I ligi.

Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Dwie najlepsze drużyny -  i  - rozstawione zostały automatycznie w półfinałach.

Finał odbył się 6 marca 2011 roku w hali Sala Gimnazije w Podgoricy. Puchar Czarnogóry zdobył zespół , pokonując w finale klub .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

2011 w piłce siatkowej
Puchar Czarnogóry w piłce siatkowej mężczyzn
2011 w Czarnogórze